Hull puede referirse a:

Lugares 
Australia
 Parque nacional Río Hull, parque nacional en Queensland, Australia.

Canadá
 Hull, antigua municipalidad, actualmente integrada a Gatineau.

Estados Unidos
 Hull (Georgia), pueblo en el condado de Madison, estado de Georgia.
 Hull (Iowa), ciudad en el condado de Sioux, estado de Iowa.
 Hull (Illinois), villa en el condado de Pike, estado de Illinois.
 Hull (Massachusetts), pueblo en el condado de Plymouth, estado de Massachusetts.
 Hull (condado de Plymouth, Massachusetts), lugar designado por el censo en el condado de Plymouth, estado de Massachusetts.
 Hull (Texas), lugar designado por el censo en el condado de Liberty, estado de Texas.
 Hull (condado de Marathon, Wisconsin), pueblo en el condado de Marathon en el estado de Wisconsin. 
 Hull (condado de Portage, Wisconsin), pueblo en el condado de Portage, estado de Wisconsin.

Kiribati
 Isla Hull, atolón del grupo de islas Fénix, pertenecientes a la República de Kiribati.

Reino Unido
 Kingston upon Hull, ciudad de la región histórica de Yorkshire, Inglaterra.

Personas 
 Albert Wallace Hull, físico estadounidense. 
 Clark L. Hull (1884-1952), influyente psicólogo estadounidense.
 Cordell Hull (1871-1955), abogado y político estadounidense.
 Daniel Campos-Hull (1989-), piloto de carreras español.
 Henry Hull (1890–1977), actor estadounidense.
 Jane Dee Hull (1935–2020), gobernadora de Arizona de 1997 a 2003.
 Josephine Hull (1886 o 1883-1957), actriz estadounidense.
 Geoffrey Hull (1955-), lingüista, etnólogo e historiador australiano.
 Helen Hull Jacobs (1908-1997), tenista estadounidense.

Autores de nombres científicos 
 Hull - John Hull (1761-1843): naturalista inglés

Otros usos 
 Hull City Association Football Club, club de fútbol de Inglaterra, de la ciudad de Kingston upon Hull en Yorkshire.
 Incidente de Hull,  impasse diplomático generado por la apresurada partida de la Flota del Báltico de Nicolás II de Rusia durante la Guerra Ruso-Japonesa en 1905.
 Lineal hull, un tipo de espacio vectorial.
 Nota de Hull, creada por Cordell Hull a la que, tras hacer un sondeo a la población acerca de cómo verían una guerra con Japón.
 Tratado Trujillo-Hull,  acuerdo firmado entre los Estados Unidos y la República Dominicana el 24 de septiembre de 1940
 Universidad de Hull, universidad inglesa ubicada en Hull, Yorkshire.